Az 1928. évi téli olimpiai játékokon a sífutás férfi 50 km-es versenyszámát február 14-én rendezték a Sí stadionban. A versenyen hármas svéd siker született, az aranyérmet Per Erik Hedlund nyerte meg. Magyar versenyző nem vett részt a versenyen.

Végeredmény 
Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

F50